Tenisový turnaj ATP Regions Morgan Keegan Championships 2011 se konal ve dnech 13. - 20. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 1 100 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Andy Roddick (vítěz)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Mardy Fish (semifinále)
  Sam Querrey (čtvrtfinále)
  John Isner (1. kolo)
  Lu Jan-sun (1. kolo)
  Kevin Anderson (1. kolo)
  Xavier Malisse (1. kolo, skreč)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Andy Roddick
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Juan Martín del Potro
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Mardy Fish
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Milos Raonic
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Andy Roddick
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=611
| RD2-score1-3=7
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Milos Raonic
| RD2-score2-1=67
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3=5
}}

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Horia Tecău (1. kolo)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák (čtvrtfinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2011
ATP World Tour 2011